Соревнования по настольному теннису на летних Олимпийских играх впервые появились на летних Олимпийских играх 1988 года в Сеуле и с тех пор включались в программу каждых последующих Игр. Первоначально соревнования проходили в одиночном и парном разрядах, командный разряд был введён на летних Олимпийских играх 2008 года в Пекине вместо парного. 

Вплоть до Игр 2016 года в этом виде спорта разыгрывалось четыре комплекта наград. В 2017 году было объявлено, что в программу Олимпийских игр 2020 года в Токио будут включены соревнования в смешанном парном разряде. Таким образом, впервые в настольном теннисе будут разыграны 5 комплектов наград, а не 4.

За всю историю в 1988—2020 годах было разыграно 37 комплектов наград. Китайские спортсмены завоевали 32 золотые медали, три победы одержали представители Республики Корея, по одной победе на счету шведов и японцев.

Соревнования

Медальный зачёт (после 2020 года)

Количество участников Олимпийских игр по странам

См. также 
 Список призёров Олимпийских игр по настольному теннису
 Чемпионат мира по настольному теннису

Примечания

Ссылки 
 Настольный теннис на Олимпийских играх  

Виды спорта на летних Олимпийских играх
Настольный теннис на Олимпийских играх